Le réseau de bus d’Arlysère couvre les 17 des  de la nouvelle communauté d’agglomération Arlysère. Il est composé de  et d'un service de transport à la demande.

Le réseau s’articule en étoile autour de la gare d'Albertville.

Le réseau

Lignes « Major »

Lignes « Proxy » 

{{Ligne de transport en commun
 | ligne_nom         = 5
 | ligne_nom_complet = 
 | ligne_coul_fond   = 71C7AA
 | ligne_coul_texte  = FFFFFF
 | accessible        = oui
 | terminus1         = Albertville - Gare routière
 | terminus2         =Cevins - Le clos
 | date_ouverture    = 
 | date_fermeture    = 
 | longueur          = 
 | duree             = Environ 35
 | nb_arrets         = 22
 | materiel_roulant  = Standards
 | passage_semaine   = 
 | passage_journee   = oui
 | passage_soiree    = non
 | passage_nuit      = non
 | passage_fetes     = non
 | voyageurs_an      = 
 | depot_titre       = Transporteur
 | depot_nom         = Transdev Albertville
 | desserte          = 
 Villes et lieux desservis : Albertville, Tours-en-Savoie, La Bâthie, Saint-Paul-sur-Isère et Cevins
 Pôles et gares desservies : Gare d’Albertville.
 | autre             =
 Arrêts non accessibles aux UFR : Gare Routière, Jean Jaurès, Tarentaise, Grande Roche, Saint Sébastien, Les Bousquets, Tivoly, Église, Chef-Lieu, Les Contamines, Chantemerle, Gentianes, Chef-Lieu, Cimetière, Arbine-Gymnase, Arbine-Ecole, Langon RD 990, Pont de St Paul, Collège Privé, Boulangerie, Chef-Lieu et Lotissement Le Clos.
 Amplitudes horaires : La ligne fonctionne du lundi au vendredi de  à  environ.
 Date de dernière mise à jour : .}}

 Lignes « Alti » 

 Transport à la demande 
Le transport à la demande ne concerne que trois services de la ligne 3 : un le matin au départ d’Ugine et le dernier dans les deux sens le soir.

 Notes relatives aux données communiquées 
 Provenance des données 
Les dates d’ouverture des lignes, le matériel roulant et l’accessibilité de la ligne et des arrêts desservis sont issus de sources diverses, comme le site officiel d’Arlysère. La durée du parcours et le nombre d’arrêts sont calculés à partir des fiches horaires Transports Région Arlysère, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, soir, nuit, fêtes) et les particularités.

 Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d’arrêts ayant des dénominations différentes, qu’ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires'' sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l’heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l’heure d’arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n’affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l’heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l’heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à  près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d’hiver.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Transports Région Arlysère
 Communauté d'agglomération Arlysère
 Transdev

Liens externes 
 

Albertville
Albertville
Transdev
Transport en commun en Auvergne-Rhône-Alpes